Denumirea de Brenița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Brenița, un sat în comuna Kneja, regiunea Plevna;
 Brenița, un sat în comuna Tutrakan, regiunea Silistra.